Hugh Gough (facteur de clavecins) ;
 Hugh Gough (1er vicomte Gough), 1779-1869, maréchal ;
 Hugh Gough, un historien français de l'université de Dublin.